Аэробус, Aerobus — многозначное слово:
 Аэробус — название (синоним) широкофюзеляжного самолёта, который начал употребляться до широкого распространения самолётов Airbus SAS.
 Aerobus — транспортная монорельсовая система.
 «Аэробус» — советская музыкальная группа, созданная Юрием Антоновым.

См. также 
 «Эйрбас» — валлийский футбольный клуб из Бротона.
 Airbus («Эйрбас») — название семейства самолётов европейского авиастроительного концерна «Airbus SAS».